TKZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tokoroa (Nuova Zelanda)